Сергей Башкиров:
 Башкиров, Сергей (род. 1970) — российский боксёр, экс-интерконтинентальный чемпион по версии IBF.